Tunga peut faire référence à :
 Tunga, rivière située en Inde
 Tunga, municipalité des Philippines
 Tunga, un genre de puce - voir Tunga penetrans
 Antonio Jose de Barros Carvalho e Mello Mourão, dit Tunga